

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Shamrock Rovers: 2010, 2011

Shamrock Rovers: 2013

Altri progetti

Collegamenti esterni